Мунши — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Мунши, Канайялал Манеклал — индийский политик, адвокат, активист индийского национально-освободительного движения, журналист и писатель.
 Мунши, Хилал — азербайджанский публицист.

См. также 
 Мунши Мухаммад Абдул Карим (1863—1909) — слуга и фаворит королевы Виктории в период её вдовства.
 Искандер Мунши (1560/61—1633/34) — персидский историк, крупнейший представитель придворной историографии иранской династии Сефевидов.